Alexis Elsener – cestista argentino
 Karl Elsener – calciatore svizzero
 Patricia Elsener – tuffatrice statunitense
 Rudolf Elsener – ex calciatore svizzero